Oscar Gómez Barbero ( *  en Bilbao, España) es el actual director de Organización, Recursos y Tecnología del Grupo PRISA, y Presidente de Dédalo Grupo Gráfico.

Hasta ese momento, fue director corporativo de Sistemas de la Información de RENFE (Renfe Operadora), siendo responsable de la implementación del plan de transformación y modernización de las TIC (tecnologías de la información y comunicación) que la empresa ha acometido con un presupuesto de €156 millones y que culminará en el año 2010.

Con anterioridad Gómez Barbero desempeñó los puestos de socio director en PriceWaterhouseCoopers-IBM y de director general de la sociedad pública Ferrocarriles Vascos.

Está casado y tiene tres hijos.

Referencias 
 
 Gómez Barbero explica en la revista Cinco Días el nuevo sistema de venta de productos de Renfe
 Página oficial de Renfe
 Página de Wikipedia sobre RENFE y Renfe Operadora

Empresarios de España
Personas de Bilbao